Джо-солдат ():

 G.I. Joe — линия игрушечных фигурок солдатиков производства компании Hasbro. 

 Название фильмов:
 История рядового Джо — США, 1945
 Джо-солдат: История об Эрни Пайле — США, 1998
 Правда о Джо-солдате — США, 2002
 Джо-солдат: Битва за змеиный камень — США, 2007
 Баллада о Джо-солдате — США, 2009
 Бросок кобры — США / Чехия, 2009
 Бросок кобры: Возмездие — США / Канада, 2012

 Название мультфильмов:
 Джо-солдат: Восстань, Серпентор, восстань! — США / Япония, 1986
 Джо-солдат: Настоящий американский герой (мультфильм) — США / Япония, 1987
 Джо-солдат: Шпионские войска — США, 2003
 Джо-солдат: Доблесть против яда — США, 2004
 GI Joe: The Invasion of Cobra Island — США, 2009

 Название мультсериалов:
 Джо-солдат: Настоящий американский герой (мультсериал) — США, 1983
 Джо-солдат: Месть Кобры — США, 1984
 Джо-солдат (мультсериал, 1985) — США / Япония
 Джо-солдат: Операция «Огонь дракона» — США, 1989
 Джо-солдат (мультсериал, 1990) — США
 Джо-солдат: Сержант Саваж и его «Кричащие Орлы» — США, 1994
 Джо-солдат: Экстрим — США, 1995
 Джо-солдат: Битвы ниндзя — США, 2004
 Джо-солдат: Сигма-6 — США / Япония, 2005
 Джо-солдат: Ни шагу назад — США, 2009

 Название видеоигр:
 G.I. Joe: Cobra Strike — США, 1983
 G.I. Joe: A Real American Hero (1985) — США
 G.I. Joe: A Real American Hero (1991) — Япония
 G.I. Joe: A Real American Hero: The Atlantis Factor — Япония, 1991
 G.I. Joe: The Rise of Cobra — США, 2009

Джо-солдат